Фене́нко, Васи́лий Ива́нович (1 января 1875—1931) — юрист, судебный деятель. Из дворянского рода Фененко.

Родился в имении Морозовка (с. Камень) Кролевецкого уезда Черниговской губернии.

Сын статского советника, штабс-капитана в отставке, Кролевецкого уездного предводителя дворянства Ивана Романовича Фененко и Марии Михайловны Фененко (Ворожбит). Родной брат Георгиевского кавалера полковника Фененко Владимира Ивановича.

Общее образование получил в Первой Императорской Киевской гимназии. Окончил юридический факультет Университета святого Владимира (г. Киев). Некоторое время работал следователем в г.Черкассы.

Судебный следователь по особо важным делам Киевского окружного суда.

По воспоминаниям политического и общественного деятеля, публициста Василия Витальевича Шульгина, В.И.Фененко считался одним из лучших следователей в Киеве. Ему поручались все наиболее сложные дела.

Именно он осуществлял предварительное следствие по резонансным делам о покушении на председателя Совета Министров Петра Аркадиевича Столыпина (1911), параллельно с расследованием так называемого «дела Бейлиса» — судебного процесса (1913 г.) по обвинению Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года в Киеве.

Скончался в 1931 году. Похоронен на Лукьяновском кладбище г. Киева (участок 9, ряд 7, место 6).

Источники 
  Фененко Николай. Предварительная фамильная роспись. Фененки / Николай Фененко. Конотоп: Типография Ш. А. Левина, 1915. 15 с.: 1л.табл.
 А.Пиджаренко, «Криминальный сыск Киева во 2-ой половине XIX — начале XX вв.», КВІЦ, 2006. 391 с.
 Дело Менделя Бейлиса. Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства о судебном процессе 1913 г. по обвинению в ритуальном убийстве. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999—393 с.
 Протокол допроса В.И. Фененко 16-23 мая 1917 г. по делу М.Бейлиса. http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/123550-protokol-doprosa-v-i-fenenko-16-23-maya-1917-g#mode/inspect/page/5/zoom/4
 Семен Чарный. Новое о «Деле Бейлиса» https://polit.ru/article/2013/10/13/beylis/

Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники Киевского университета
Юристы Российской империи
Следователи